70. Turniej Czterech Skoczni (niem. 70. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która rozegrana została w ramach sezonu 2021/2022 Pucharu Świata na skoczniach w Niemczech i Austrii.

Przebieg zawodów 
Turniej rozpoczął się 29 grudnia 2021 zawodami w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężył w nich Japończyk Ryōyū Kobayashi, bezpośrednio wyprzedzając reprezentantów Norwegii – Halvora Egnera Graneruda i Roberta Johannsona. W drugich zawodach, 1 stycznia 2022 w Garmisch-Partenkirchen, Kobayashi ponownie zwyciężył, drugie miejsce zajął Niemiec Markus Eisenbichler, a trzecie – Słoweniec Lovro Kos.

W kolejnych dniach turniej przeniósł się na austriackie skocznie. W Innsbrucku przeprowadzono kwalifikacje do zawodów, jednak sam konkurs został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. W zamian zorganizowano dodatkowe zawody w Bischofshofen 5 stycznia. Zwyciężył w nich ponownie Kobayashi przed Norwegami – Mariusem Lindvikiem i Granerudem. W drugim konkursie w Bischofshofen, 6 stycznia 2022, pierwsze miejsce zajął Austriak Daniel Huber, drugie – Granerud, a trzecie – Niemiec Karl Geiger.

Zwycięzca turnieju z sezonu 2020/2021, Kamil Stoch, po odpadnięciu w pierwszej serii w obu niemieckich konkursach oraz w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku, został wycofany z dalszych zawodów.

W klasyfikacji generalnej 70. Turnieju Czterech Skoczni zwyciężył Ryōyū Kobayashi, 2. pozycję zajął Marius Lindvik, a na 3. miejscu znalazł się Halvor Egner Granerud. Sklasyfikowanych zostało 64 skoczków reprezentujących 15 krajów.

Wyniki

Oberstdorf 
Źródło:

Konkurs główny (29.12.2021)

Garmisch-Partenkirchen 
Źródło:

Konkurs główny (1.01.2022)

Bischofshofen 
Źródło:

Pierwszy konkurs (5.01.2022)

Drugi konkurs (6.01.2022)

Klasyfikacja końcowa 
Źródło:

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/2022
Turniej Czterech Skoczni
2021 w Niemczech
2022 w Niemczech
2022 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen